

Américas 

 Galeria Nacional do Canadá — Ottawa, Canadá
 Galeria Nacional de Arte — Washington, DC, Estados Unidos

Europa 
 Galeria Nacional da Irlanda — Dublin, Irlanda
 National Gallery (Londres) — Reino Unido
 National Portrait Gallery — Londres, Reino Unido
 Galeria Nacional da Escócia — Edimburgo, Reino Unido

Oceania 

 National Gallery of Victoria — Melbourne, Austrália

Desambiguações de museus